Stati Uniti d'America
 Mound City – capoluogo della Contea di Campbell, Dakota del Sud
 Mound City – capoluogo della Contea di Pulaski, Illinois
 Mound City – capoluogo della Contea di Linn, Kansas
 Mound City – città della Contea di Holt, Missouri